Pol, nom propi masculí, equivalent a Pau
 Astronomia: Pol celeste, punts més al nord i més al sud de l'esfera celeste.
 Geografia: 
 Pol geogràfic, Pol Nord i Pol Sud, que són els extrems septentrionals i meridionals de l'hemisferi nord i sud, respectivament.
 Principat de Pol, principat de l'agència Mahi Kantha, Índia.
 Pol (Lugo), municipi de Lugo
 Saint-Pol-de-Léon, municipi francès situat a la Bretanya.
 Saint-Pol-sur-Mer, municipi francès situat als Alts de França.
 Gramàtica: polaritat gramatical, distinció entre estructures lingüístiques d'afirmació i negació
 Matemàtiques: Pol (anàlisi complexa) punt aïllat del pla complex on una funció holomorfa té una singularitat, però la seva recíproca multiplicativa és holomorfa i val zero.
 Electromagnetisme: 
 Pol (electricitat), extrems on es concentra la càrrega positiva i negativa d'un camp elèctric.
 Pol Nord Magnètic, punt geogràfic on una brúixola assenyalaria cap avall.
 Pol Nord geomagnètic''', punt mitjà on s'adrecen les brúixoles des de diferents punts de la terra.